

События 
 Древнеримский царь: Тарквиний Древний.
 Фараон Псамметих II предпринял поход в Нубию. Напата захвачена египтянами, столица перенесена в Мероэ.
 Начало новой войны Иудеи с Вавилоном.

Китай 
 2-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 Весной войска Ци напали на Лу и Вэй и заняли город Лун в северной части Лу (согласно гл.14 «Ши цзи», Лун был взят весной 590 года). Послы этих княжеств прибыли в Цзинь с просьбой о помощи, надеясь на поддержку Ци Кэ.
 В 4 луне, в день бин-сюй войско Ци разбило вэйское войско, которым командовал Сунь Лян-фу, в сражении при Синь-чжу (местность в Вэй).
 Войска Цзинь, включавшие 800 колесниц, вместе с Лу, Цао и Вэй в 6 луне в день жэнь-шэнь встретились с цискими войсками у горы Мицзи. Центральной армией цзиньцев командовал Ци Кэ (Ци Сянь-цзы), верхней армией — Ши Се (Фань Вэнь-цзы), нижней армией — Лунь Шу (Луань У-цзы). Согласно гл.33 «Ши цзи», в битве участвовал луский гун, по описанию «Чуньцю» — только луские военачальники Цзисунь Син-фу, Цзансунь Сюй, Шусунь Цяо-жу, Гунсунь Ин-ци. Вэйцами командовал Сунь Лян-фу, цаосцами — гун-цзы Шоу. Циский князь направил послание с предложением мира, но получил отказ.
 В 6 луне, в день гуй-ю произошла битва в Ань, Ци Кэ был ранен, но войско Ци было разбито (эпизод 141 «Го юй»). Колесничий циского гуна Пэн (Фэн) Чоу-фу спас князя от плена, поменявшись с ним местами, но сам попал в плен к Хань Цюэ. Цзиньцы окружили циское войско на горе Хуабучжу.
 Цзиньские войска вторглись в Ци и дошли до Масина близ циской столицы. Цзиньцы, получив драгоценности в дар, потребовали выдачи матери князя, оскорбившей посла, но циский князь отказался. Мир был заключён, и Ци вернуло земли Лу и Вэй. Цзиньские войска с победой вернулись домой (эпизоды 142—143 «Го юй»).
 Чжоуский ван под этикетным предлогом не принял трофеи, взятые Цзинь у Ци.
 В 7 луне циский Го Цзо прибыл и поднёс цзиньскому гуну яшмовый литофон и котёл Янь. В день цзи-ю Го Цзо заключил с союзниками договор в Юань-лоу.
 В 8 луне циский гун вернул Лу земли в Вэньяне, а сам тайно заключил союз с Чу. Вэйцы вернули земли у Ци.
 В 8 луне, в день жэнь-у умер князь Сун Вэнь-гун (Бао), ему наследовал сын Ся (Гун-гун, эра правления 588—576).
 В 8 луне, в день гэн-инь умер князь Вэй Му-гун (Су), ему наследовал сын Цзан (Дин-гун, эра правления 588—577).
 Осенью Шэнь-гун У-чэнь с наложницей Ся-цзи тайно бежал из Чу в Цзинь (обиженный на Цзы-фаня) и стал дафу во владении Син (согласно «Го юй», У-чэнь был отправлен послом в Ци, но бежал в Цзинь).
 Зимой царство Чу и княжество Чжэн напали на Вэй и Лу, чтобы помочь Ци.
 В 11 луне луский гун и чуский гун-цзы Ин-цы провели съезд в Шу. На встрече в Шу в тайне от Цзинь в 11 луне, в день бин-шэнь был заключён договор княжеств. Присутствовали луский гун и нетитулованные послы от Чу, Цинь, Сун, Чэнь, Вэй, Чжэн, Ци, Цао, Чжу, Се и Цзэн (по «Чуньцю»).

См. также

Примечания